Schloßweg oder Schlossweg steht für:
 Schloßweg (Haseldorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Haseldorf
 Schloßweg (Herrstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Herrstein
 Schlossweg (Osterberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Osterberg
 Schloßweg (Reichenschwand), siehe Liste der Baudenkmäler in Reichenschwand
 Stülper Schloßweg, Wanderweg in Brandenburg